Jonathan Edwards pode referir-se a:

 Jonathan Edwards (teólogo) - teólogo calvinista (1703-1758)
 Jonathan Edwards (atleta) - atleta britânico, especialista em triplo salto (1966-)

Desambiguação